Publilius Optatianus Porfirius (en latin : ) est un poète latin, probablement né dans la province romaine d'Afrique.

Biographie 
Porfirius devient notable pendant le . Ce serait la même personne que Publilius Optatianus, préfet de Rome (en 329 et 333). Quelques historiens le qualifient de poète chrétien. Il aurait été banni de la cour impériale de Rome pour une raison inconnue, puis rappelé après avoir rédigé un éloge panégyrique de l'empereur Constantin I.

Il existe encore 28 poèmes de sa main, dont 20 font partie de l'éloge panégyrique. Les sujets des poèmes sont plutôt banals. Cependant, plusieurs sont originaux par leur forme. Quelques-uns sont carrés, c'est-à-dire que chaque vers est composé du même nombre de lettres. Quelques poèmes sont colorés en rouge (rubrication) dans le but de former un motif ou une figure, dont les parties peuvent être lues comme des vers poétiques ou des maximes ; d'autres ensembles représentent des objets ou des entités (un Syrinx, un orgue, un autel). Des poèmes sont inhabituels par le nombre de mots ou de lettres sur chaque ligne. Le huitième poème (versus anacyclici) peut être lu dans une direction ou une autre sans que son sens ou sa métrique ne soit modifiée. Une lettre de la main du poète existe encore.

Ce poème montre le chrisme et le nom latin du Jésus-Christ () :

Œuvres 
Éditions récentes des œuvres de Publilius Optatianus Porfirius :

 Elsa Kluge, P. Optatiani Porfyrii Carmina, Teubner, 1926
 Giovanni Polara, Publii Optatiani Porfyrii Carmina, Paravia, 1973

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Textes de Publilius Optatianus Porfirius sur le site Documenta Catholica Omnia
  The Carmina of Publilius Optatianus Porphyrius and the Creative Process (article sur les poèmes de Publilius Optatianus Porphyrius)
 

Poète de la Rome antique
Écrivain du IVe siècle
Date de naissance non renseignée (IVe siècle)
Date de décès non renseignée (IVe siècle)